Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andreas Vinciguerra che ha battuto in finale Jérôme Golmard per walkover.

Teste di serie 

 Andreas Vinciguerra (Campione)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Alberto Martín (primo turno)
 Nicolás Massú (primo turno)

 Jérôme Golmard (finale)
 Martin Damm (primo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2000